Джафаров, Мамед:
 Джафаров, Мамед Абдулла оглы (1926—1997) — советский азербайджанский животновод, Герой Социалистического Труда (1949).
 Джафаров, Мамед Ашумович (1924—2013) — советский и украинский учёный.